Badger Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Badger Peak (Idaho)
 Badger Peak (Kalifornien)
 Badger Peak (Montana)
 Badger Peak (Utah)
 Badger Peak (Washington)